Робин Симона Гивенс (, род. ) — американская актриса, писательница и бывшая модель.

Карьера 
Робин Гивенс работала в качестве фотомодели в период своего обучения в Гарвардской высшей школе искусств и наук, а в 1985 году дебютировала на телевидении в эпизоде популярного ситкома «Шоу Косби». После она снялась в телефильме «Мадам с Беверли-Хиллз» вместе с Фэй Данауэй, а в 1986 году получила свою самую известную в карьере роль — Дарлин Мерримен в комедийном сериале телеканала ABC «Староста класса», который транслировался на протяжении пяти сезонов и завершился в 1991 году. В 1989 году, в перерыве между съемками в шоу, она снялась вместе с Опрой Уинфри в историческом мини-сериале «Женщины поместья Брюстер», а после его завершения — в фильмах «Ярость в Гарлеме» (1991) с Форестом Уитакером и «Бумеранг» (1992) с Эдди Мёрфи. В 1994 году она появилась на обложке журнала Playboy, а в следующем году была включена в список ста самых сексуальных в истории кино по версии журнала Empire.

Во второй половине девяностых карьера Гивенс пошла на спад и она снималась в основном в не успешных проектах. Она снялась в недолго просуществовавшем сериале «Здание суда» с Патришей Уэттиг в 1995 году, а после вернулась к жанру ситкома с главной ролью в комедии «Искры».

У Гивенс была заметная роль в фильме 2008 года «Семья охотников» с Элфри Вудард и Кэти Бэйтс в главных ролях. Также она была гостем в таких сериалах как «Игра», «До смерти красива», «Чак» и «Пригород».

Личная жизнь

Браки 
7 февраля 1988 года Робин Гивенс вышла замуж за боксера Майка Тайсона и они не заключали брачного контракта. Их брак широко освещался в прессе, а в мае 1988 года их брак начал распадаться после того, как у актрисы случился выкидыш. Гивенс утверждала, что из-за этого Тайсон начал её избивать, а тот говорил что она хочет его денег. В итоге в феврале 1989 года они наконец развелись и Гивенс получила десять миллионов от его капитала, а также негативную реакцию в прессе со стороны афроамериканского населения. Часто её называли в прессе «Самой ненавистной женщиной Америки».

В 1993 году Гивенс усыновила своего первого ребёнка, сына Майкла. В 1999 году у неё родился второй сын, Уильям, от бывшего любовника Мерфи Дженсена. В 1997 году она вышла замуж за теннисного инструктора Светозара Маринковича, но подала на развод спустя несколько месяцев.

Проблемы с законом 
В январе 2004 года Гивенс тяжело ранила 89-летнюю старушку, находясь за рулем внедорожника, проезжая в Майами, штат Флорида. Та обвинила её, однако после не стала продолжать судебный процесс. В июне того же года пострадавшая подала иск на актрису с требованием выплатить неопределенную сумму денег.

7 мая 2009 года Налоговая служба подала в суд на Гивенс из-за неоплаченных ею федеральных подоходных налогов на общую сумму $ 292 000, которые включают в себя пени и штрафы.

Избранная фильмография

Библиография

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Фотомодели США
Киноактрисы США
Майк Тайсон